Ю́лиус Адо́льф Пабст (; 18 ноября 1817, Айторф, Северный Рейн-Вестфалия — 22 октября 1881, Дрезден) — немецкий , , ,  литературы и . Доктор наук.

Биография 
Сын педагога. Образование получил в университетах Бреслау и Галле. После защиты докторской диссертации, с 1842 года работал частным репетитором в Берлине, Ноймарке, Дрездене, преподавал драматическое искусство в Дрездене. С 1856 года был драматургом и режиссером в Королевском придворном театре в Дрездене. Заведывал репертуаром дрезденского театра.

Был назначен королевским саксонским советником.

Автор ряда стихов, прозаических произведений, драм и опер; однако его работы в основном оставались неопубликованными.

Избранные сочинения 
Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Ein Andachtsbuch in Poesie und Prosa. Berlin, 1846.
Christliches Schatzkästlein. Eigene Dichtungen. Hamburg, 1848.
 Ein Götterwettstreit. (Una gara de’ Numi.) Festspiel zur Feier der Vermählung der Prinzessin Elisabeth, Herzogin zu Sachsen, und des Prinzen Ferdinand von Sardinien, Herzogs von Genua. Mit Einlagen aus deutschen und italienischen Dichtern und Componisten verschiedener Zeiten in 2 Abthlgn. (In deutscher u. italienischer Sprache. Die Ouvertüre und die zur Handlung gehörige Musik ist vom Hofkapellmeister Reißiger.) Dresden, 1850.
 Lebens- und Charakterumrisse Christoph Friedrich’s von Ammon. Ein Wort der Versöhnung im Kampfe der Parteien. Dresden, 1850.
Arnus und Albina. Festvorspiel zur Feier der Vermählung der Prinzessin Anna, Herzogin zu Sachsen, mit dem Erbgroßherzog Ferdinand von Toskana. Mit Musik vom Kapellmeister Reißiger. Dresden, 1850.
„Blüh’ ewig fort, Du Haus Wettin!“ Festvorspiel zur frohen Begrüßung des Prinzen Georg, Herzogs zu Sachsen, und der Prinzessin Donna Maria Anna von Portugal. Dresden, 1859.
Die Tonkunst und vier deutsche Meister. Dichtung mit lebenden Bildern. Chöre u. Musik von Gluck, Mozart, Beethoven und Weber. Dresden, 1859.
 An Körner’s Grabe. Vaterländische Scene in 1 Akt. Musik-Arrangement vom Kapellmeister Dr. Julius Rietz. Dresden, 1863.
 Die Shakespeare-Feier. Nachspiel zu „Wie es euch gefällt.“ Dresden, 1864.
Die letzten Tage von Pompeji. Große Oper in 4 Aufzügen, frei nach Bulwer’s Roman. Musik von Aug. Pabst. In: Deutsche Schaubühne 1865.
Festliche Glocken. Dichtungen zum Gedächtniß festlicher Stunden im Dresdener Hoftheater und im Kreise seiner Künstler und Freunde. (Zum goldenen Ehe-Jubiläum des Königs Johann und der Königin Amalia von Sachsen.) Dresden, 1872.

Примечания

Ссылки 
 
 Pabst, Julius 
Julius Pabst
 Julius Pabst 

Историки литературы Германии
Доктора философии
Выпускники Вроцлавского университета
Немецкие поэты
Немецкие писатели
Театральные режиссёры Германии